Ро́берт Ми́тчелл ():  (1820—1873) — английский гравёр, сын гравёра Джеймса Митчелла.
  (1919—2002) — австралийский художник.
 Митчелл, Роберт (род. 1980) — британский легкоатлет, прыгун в высоту.